Ravenloft — это вымышленный сеттинг, созданный на основе ролевой системы Dungeons & Dragons. Рэйвенлофт достаточно сильно отличается от традиционных миров D&D, таких как Forgotten Realms и Greyhawk.

История создания 
В 1983 году Трейси и Лаура Хикмен работали над ролевым приключением по системе AD&D в жанре готики. Модуль был назван «Ravenloft» и имел большой успех у игроков. Вскоре увидело свет приключение Ravenloft 2: The House on Gryphon Hill, которое стало не менее популярным, чем его предшественник. Первое официальное издание сеттинга под названием «Realms of Horror» произошло в 1990 году, в 1994 году оно было переработано и расширено, в 1997 году вышло второе издание под названием «Domains of Dread». За историю Рэйвенлофта в свет вышло более 80 ролевых книг и более десяти художественных романов.
Ravenloft написан в стилистике готического фэнтези.

Местоположение во вселенной 
С точки зрения космологии, Рэйвенлофт находится в Глубоком Эфире, который является частью Переходных Планов (Теневой, Эфирный и Астральный).

Ближний Эфир 
Персонажи в Рэйвенлофте не могут перемещаться на другие планы, но они могут попасть в Эфирный Мир. Но даже в этом случае они достигают лишь ближнего Эфира, который является границей между Глубоким Эфиром и мирами. Те, кто попадает туда, напоминают человека зашедшего по колено в воду, на берегу огромного и бездонного океана. Ближний Эфир в Равенлофте служит местом обитания неупокоенных духов, и он заполнен остаточными чувствами живых.

Рэйвенлофт как «демиплан» 
Часто определяемый как «демиплан», фактически он таким не является. Согласно выдержке «Планарные Миры» из «Руководства Мастера Подземелий» демиплан жестко ограничен в своих размерах — всего до сотни метров в поперечнике. Сам же Рэйвенлофт много больше. Центральная его часть, называемая «Ядром» (наиболее стабильный участок Рэйвенлофта), по размерам сравнима с Европой.

Туманы 
Как часть Эфира, Рэйвенлофт может оказывать существенное воздействие на Материальный План, например, своими Туманами.

Путник, который войдет в Туманную Границу в попытке достичь другого домена быстро обнаружит, что он окружен белым туманом. Даже земля под его ногами исчезает. Расстояние и направление не играют роли, и неизвестно, куда Туманы могут привести, если только путник не использует Туманный Путь (что-то более или менее «постоянное» в текущем Тумане) или путешествует вместе с Вистани или могущественным анахоретом (жрецом богини, которая соединилась с Туманами).
Туманы могут даже изменять время. В Туманных Границах ночь неотличима от дня и никогда не видно луны. Ходят легенды о путниках, которые вышли из Туманов спустя недели (или даже годы) после того как вошли, а порой и до того.
Туманы — это не просто пространство между доменами. В Рэйвенлофте они могут появиться где угодно и когда угодно, поднимаясь с земли, похищая людей и перенося их куда им захочется. О том, куда могут завести Туманы, ходят разные слухи.
Мудрецы и учёные пока придерживаются мнения, что Туманы — это проявление Ближнего Эфира, который паутиной оплетает Царство Страха, но их никак не отличить от обычного тумана, даже исследуя с помощью магии. Впрочем, Туманы могут принимать и другие формы. Например, в пустынях они появляются как клубы пыли или как дрожащий от жары воздух, в зимней стране — как слепящая снежная буря. Даже рябь на морской воде может означать приближение Туманов.

Особенности Рэйвенлофта

Домен 
Основная территориальная единица в Рэйвенлофте. Размеры домена не фиксированы и варьируются от комнаты в особняке до крупного королевства. Домены разделены Туманами, которые сильно затрудняют путешествия между ними. Некоторые из жителей Рэйвенлофта даже не уверены, что за Туманами что-то есть. Домен, изолированный от всех других доменов, называется «Остров Ужаса».

Тёмные Владыки 
В каждом домене есть Тёмный Владыка — некто, совершивший непомерно злое деяние, которого Тёмные Силы вырвали из родного мира и обрекли на существование в домене. Тёмный Владыка может выступать публичным правителем домена, но ничуть не реже население не подозревает о присутствии Тёмных Владык. Тёмный Владыка вправе в любой момент закрыть границы своего домена, таким образом исключив любое сообщение с внешним миром, будь оно обычным либо магическим. Но домен это также персональная тюрьма Тёмного Владыки — сам он не может покинуть его.

Кластер 
Кластер — несколько доменов, которые находятся рядом, часто ведут между собой торговлю, войны и т. п.
Наибольшим из известных кластеров является Ядро — область, образованная от Баровии, первого домена в Рэйвенлофте.

Заклинания 
Магия в Рэйвенлофте работает не как обычно. Например, заклинания призыва существ срабатывают успешно, но призванное существо остаётся запертым в Рэйвенлофте навечно. Как правило, этому никто не рад. Разумеется, магия смерти в таких местах особенно сильна, впрочем как и любые другие злые заклинания. Любые попытки отличить добро от зла обречены на провал.

Игры по мотивам сеттинга 
 Ravenloft: Strahd's Posession
 Ravenloft: Stone Prophet (англ.)
 Iron & Blood: Warriors of Ravenloft (англ.)
 Neverwinter: Ravenloft

Литература 

 Вампир Туманов (Vampire of the Mists) (1991), Кристи Голден
 Рыцарь Чёрной Розы (Knight of the Black Rose) (1991), Джеймс Лоудер
 Танец Мертвых (Dance of the Dead) (1992), Кристи Голден
 Сердце Полуночи (Heart of Midnight) (1992), Дж. Роберт Кинг
 Полотно Темных Душ (Tapestry of Dark Souls) (1993), Элейн Бергстром
 Карнавал Страха (Carnival of Fear) (1993), Дж. Роберт Кинг
 Я, Страд: Мемуары вампира (I, Strahd: The Memoirs of a Vampire) (1993), П.Н. Элрод
 Враг внутри (The Enemy Within) (1994), Кристи Голден
 Морденхейм (Mordenheim) (1994), Чет Уильямсон
 Истории Ravenloft (Tales of Ravenloft) (1994), под редакцией Брайна Томсена
 Башня Судьбы (Tower of Doom) (1994), Марк Энтони
 Кровавая Баронесса (Baroness of Blood) (1995), Элейн Бергстром
 Смерть Темного Лорда (Death of a Darklord) (1995), Лорел Гамильтон
 Ученик Распада (Scholar of Decay) (1995), Таня Хафф
 Король Мертвых (King of the Dead) (1996), Джин ДиВизи
 В Постели со Злом (To Sleep with Evil) (1996), Андрия Кардарелла
 Повелитель Некрополиса (Lord of the Necropolis) (1997), Джин ДиВизи
 Рожденный в Тени (Shadowborn) (1998), Кэрри Бэбрис и Уильям Коннорс
 Я, Страд: Война против Азалина (I, Strahd: The War Against Azalin) (1998), П.Н. Элрод
 Призрак Чёрной Розы (Spectre of the Black Rose) (1999), Джеймс Лоудер и Вороника Уитни-Робинсон
 Чёрный крестовый поход (Black Crusade) (2008), Ари Мармелл (книга ещё не издана)
 Сон разума (The Sleep of Reason), С.А. Сулейман (книга ещё не издана)

Лиза Смедман 

 Castles Forlorn (1993)
 Adam’s Wrath (1994)
 Hour of the Knife (1994)
 The Awakening (1994)
 When Black Roses Bloom (1995)
 Chilling Tales (1995)
 Death Unchained (1996)
 Death Ascendant (1996)
 Requiem: The Grim Harvest (1996)

Ссылки 
 Ознакомительная статья по сеттинг
 Статья «Демиплан Ужаса»
 Статья «Мир Ravenloft»
 Информация по сеттингу